Обіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Обіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда